

Codici 
EEN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Dillant-Hopkins, Keene, New Hampshire, Stati Uniti

Televisione
Één  – emittente televisiva belga in lingua olandese